Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1987.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 31. Jahrgang (1987), Heft 5 (fälschlicherweise mit 32. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1987
Tennisturnier 1987